Геннадий Михайлович Козубов (1928—2009) — , лауреат премии имени К. А. Тимирязева (1973).

Биография 
Родился 5 февраля 1928 года.

В 1953 году — с отличием окончил Львовский лесотехнический институт и работал на Лесоплодовой опытной станции АК-Терек Института биологии Киргизского филиала АН СССР, в Судайском леспромхозе комбината «Костромалес».

С 1956 года — начал работать в Карелии в должности старшего научного сотрудника Петрозаводской лесной опытной станции Ленинградского НИИ лесного хозяйства.

В 1962 году — защитил кандидатскую диссертацию, тема: «Внутривидовое разнообразие сосны обыкновенной в Карелии и на Кольском полуострове» (научный руководитель — С. Я. Соколов).

В 1971 году — защитил докторскую диссертацию, тема: «Репродуктивная деятельность сосны обыкновенной на Севере».

40 лет его научной деятельности связано с Республикой Коми: с 1967 года — научный консультант, с 1982 по 1993 годы — заведующий отделом лесобиологических проблем Севера Института биологии Коми филиала АН СССР, с 1993 до 2006 года — главный научный сотрудник этого отдела.

Умер 9 января 2009 года в Сыктывкаре.

Научная и общественная деятельность 
Приложил много сил для формирования в России научной школы в области комплексных морфофизиологических исследований хвойных растений с использованием цитоэмбриологических, гистологических и электронно-микроскопических методов, в том числе в Институте биологии Коми филиала АН СССР, Центральном НИИ лесной генетики и селекции, Институте биологии Якутского филиала АН СССР и других научно-исследовательских учреждениях биологического профиля.

С 1986 по 1992 годы — под его руководством и при непосредственном участии проводились комплексные радиобиологические исследования лесов в районе аварии на Чернобыльской АЭС. Разработанные им предложения по стабилизации радиоэкологической обстановки в радиационно загрязненных лесах были одобрены правительственной комиссией и рекомендованы для использования в УССР, БССР и РСФСР.

Автор и соавтор около 180 научных трудов, в том числе 15 монографий.

Под его руководством защищены 15 кандидатских и 3 докторские диссертации. В течение 7 лет он возглавлял диссертационный совет по защите кандидатских и докторских диссертаций.

Награды 
 Орден Мужества (1996)
 Премия имени К. А. Тимирязева (совместно с М. Ф. Даниловой и А. Е. Васильевым, за 1973 год) — за «Атлас ультраструктуры растительных клеток»
 Медаль «Ветеран труда»
 Государственная премия Республики Коми в области науки (в составе коллектива авторов, за 2001 год) — за подготовку фундаментальных монографий: «Леса Республики Коми» (1990) и «Лесное хозяйство и лесные ресурсы Республики Коми» (2000)
 Премия Президиума УрО РАН имени Н. В. Тимофеева-Ресовского (совместно с А. И. Таскаевым, за 2007 год) — за цикл работ, посвященных исследованиям лесов в районе аварии на Чернобыльской АЭС
 Почётное звание «Заслуженный деятель науки Республики Коми» (1991)
 Почётное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» (1996)
 Знак «Участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС»
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета Коми АССР
 Почётные грамоты президиума АН СССР и Российской академии наук

Ссылки 
 
 
 
 

Ликвидаторы Чернобыльской аварии
Лауреаты премии имени К. А. Тимирязева
Сотрудники Коми научного центра УрО РАН